Gabriele Rittig ist der Name folgender Personen:

* Gabriele Rittig (Anwältin) (* 1955), deutsche Rechtsanwältin
 Gabriele Rittig (Autorin) (* 1971), österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin